Příjmení Herring nese více různých osobností:

 Conyers Herring (1914–2009) – americký fyzik
 Ernst Johann Herring (1816–1871) – rakouský podnikatel a politik německé národnosti
 Ze'ev Herring (1910–1988) – izraelský politik